J'veux du soleil peut désigner : 
 J'veux du soleil, chanson de Au p'tit bonheur sortie en 1991 ;
 J'veux du soleil, film documentaire de François Ruffin et Gilles Perret sorti en 2019.